Тенісний турнір у парному розряді серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 у Лондоні відбувся з 28 липня до 5 серпня 2012 року у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету у Вімблдоні.

Роджер Федерер і Стен Вавринка були чинними чемпіонами, здобувши золоту медаль 2008 року в Пекіні, але в другому колі їх перемогли ізраїльські тенісити Йонатан Ерліх і Енді Рам.

Золоті медалі здобули американці Боб Браян і Майк Браян, у фіналі перемігши французів Жо-Вілфріда Тсонгу і Мікаеля Льодру.

Формат змагань 

Це був одноколовий турнір з матчем за бронзову медаль. Всі матчі тривали щонайбільше три сети, до перемоги в двох сетах. У перших двох сетах, за рахунку 6-6 за геймами, розігрували класичний тай-брейк до семи очок.

Розклад

Сіяні пари

Сітка 

 
 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = місце ITF

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3-with third
|RD1=Півфінали
|RD2=Фінал
|3-тє=Матч за бронзову медаль
|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1=
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2=
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=4
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3= 
|RD1-team3=
|RD1-score3-1=3
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=16
|RD1-seed4=2
|RD1-team4=
|RD1-score04-1=7
|RD1-score04-2=7
|RD1-score04-3=
 
|RD1-seed05=
|RD1-team05=  
|RD1-score05-1=65
|RD1-score05-2=63
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=IP
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=77
|RD1-score06-2=77
|RD1-score06-3=
 
|RD1-seed07=IP
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=77
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=4
|RD1-seed08=6
|RD1-team08=
|RD1-score08-1=65
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=3
|RD1-team09=
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=IP
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=711
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=IP
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=69
|RD1-score12-3=
 
|RD1-seed13=
|RD1-team13= 
|RD1-score13-1=5
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=7
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=
 
|RD1-seed15=
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=64
|RD1-score15-2=77
|RD1-score15-3=6
|RD1-seed16=7
|RD1-team16=
|RD1-score16-1=77
|RD1-score16-2=64
|RD1-score16-3=8
 
|RD2-seed01=1
|RD2-team01=
|RD2-score01-1=78
|RD2-score01-2=77
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=IP
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=66
|RD2-score02-2=61
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=IP
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=1
|RD2-score03-2=77
|RD2-score03-3=6
|RD2-seed04=6
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=65
|RD2-score04-3=3

|RD2-seed05=3
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=65
|RD2-score05-3=11
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=77
|RD2-score06-3=9

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=7
|RD2-team08=
|RD2-score08-1=3
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01=
|RD3-score01-1=77
|RD3-score01-2=712
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=IP
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=64
|RD3-score02-2=610
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=3
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=4
|RD3-score03-2=63
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=3
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=16
|RD4-seed02=2
|RD4-team02=

Посилання 
Men's Doubles Draw

Теніс на літніх Олімпійських іграх 2012